Дмуховський Сергій Петрович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Дмуховський Юрій Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Дмоховський

Примітки